

Localidades 

Indian Lake (Pensilvânia)
Indian Lake (Texas)

Desambiguação